Departamento de Ensino e Pesquisa - um órgão do Exército Brasileiro
Data Execution Prevention - um recurso de segurança incluído nos sistemas operacionais Microsoft Windows
Descanse em paz

Desambiguações de siglas